Зіньків — місто, Полтавська область, Зіньківський район
 Зіньків — село, Хмельницька область, Віньковецький район